Фильм О́сень.

 Осень (фильм, 1940) — советский фильм 1940 года.
 Осень (фильм, 1974) — советский художественный фильм 1974 года.
 Осень (фильм, 1990) — советский художественный фильм 1990 года.
 Осень (фильм, 2009) () — канадский художественный фильм 2009 года, также известный как «Идеальный вирус».